Андре́й Наза́ров: Назаров, Андрей (род. 1965) — советский и эстонский легкоатлет-многоборец, тренер.
 Назаров, Андрей Александрович (род. 1943) — русский писатель, лауреат «Русской премии».
 Назаров, Андрей Викторович (род. 1974) — российский хоккеист, тренер.
 Назаров, Андрей Викторович (род. 1979) — российский футболист.
 Назаров, Андрей Геннадьевич (род. 1970) — депутат Государственной думы России.